Oboknie – ościeżnica, krosno lub zespół tych elementów po osadzeniu w otworze okiennym. Niekiedy nazywane futryną.

Detale architektoniczne
Okna